MOBO peut faire référence :

 aux MOBO Awards, une cérémonie au Royaume-Uni récompensant des artistes jouant de la musique noire.
 Mobo Gao un universitaire australien.
 à une carte mère (en anglais, une carte mère est couramment abrégée Mobo, pour )
 aux jouets Mobo fabriqués par David Sebel & Co.